Peru Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Peru Township du comté de LaSalle en Illinois.
  du comté de Miami en Indiana.
 Peru Township du comté de Dubuque en Iowa.
  du comté de Huron en Ohio.
  du comté de Morrow en Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships